Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sukarapih (Cibeureum), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Sukarapih (Sukarame), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukarapih (Tambelang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java